Archer – amerykański serial animowany przedstawiający losy pracowników Tajnej Agencji Wywiadowczej (ISIS). Jednym z nich jest tytułowy bohater Sterling Archer. W Polsce serial jest emitowany w środy o godzinie 22:30 na antenie Fox Polska HD i SD.

Fabuła 
Sterling Archer to tajny agent, który jest uprzejmy, lecz próżny i zbyt pewny siebie. Pseudonim Archera jest dosyć mało męski – to „Księżna”. Archerowi niewiele w życiu wychodzi oprócz bycia szpiegiem. Jest pełen absurdalnego humoru. Jego stosunki z matką – Malory, która jest zarazem jego szefową, są napięte. Malory lubi krytykować wszystkich naokoło. W „Archerze” występują również inne postacie: Lana Kane, agentka ISIS, a zarazem była dziewczyna Archera, gustująca w filmach dla dorosłych, lokaj Archera – Woodhouse oraz nowy chłopak Lany – księgowy ISIS Cyril. Serial „Archer” to mieszanka lat 60. i współczesnej kultury. Ubrania, fryzury i samochody są w stylu lat 60., Związek Radziecki jest nadal głównym wrogiem. Jednak technologia jest jak najbardziej współczesna. Bohaterowie korzystają z telefonów komórkowych, GPS, komputerów oraz DVD. Liczne elementy kulturalne są podobne do tych które są we współczesności, jak chociażby wykorzystywanie seksualne w pracy, na które często skarżą się pracownicy agencji.

Spis odcinków

Produkcja 
Twórcą serialu jest Adam Reed, którego wcześniejsze produkcje rysunkowe charakteryzują się prostą kreską. Zamiarem twórców „Archera” było stworzenie jak najbardziej realistycznego stylu, dlatego zrobili szczegółowe zdjęcia każdemu aktorowi, a następnie w trakcie produkcji, nad każdą postacią wykorzystywali różne programy do animacji. Krytycy telewizyjni porównują stylizację animacji do tej z serialu „Mad Men”, szczególnie, że Sterling Archer przypomina głównego bohatera tego serialu – Dona Drapera.

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Programy telewizji FX